Пальс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 25,81 км². Население — 2 745 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial del Ayuntamiento 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Rutas Guiadas por el municipio de Pals y cercanias 

Муниципалитеты Жироны